Halbmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Halbmayer (* 1966), Kultur- und Sozialanthropologe und Ethnologe
 Karl Halbmayer, ehemaliger österreichischer Sektionschef im Bundesministerium für Verkehr
Siehe auch:
Halbmeier